Tarchini ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Tarchini (1874–1941), Schweizer Anwalt, Richter, Politiker, Tessiner Grossrat, Staatsrat und Nationalrat
 Pietro Tarchini (1921–1999), Schweizer Radrennfahrer
 Tito Tarchini (* 1989), Schweizer Fußballspieler